Ego Trippin’ — девятый студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg, вышедший в 2008 году через лейблы Doggystyle Records и Geffen Records.

Об альбоме 
Ego Trippin’ самый откровенный и чувственный альбом Снуп Догга. На альбоме рассказывается его биография и то как тяжело ему пришлось становится звездой. Альбом продался по всему миру в количестве 4 миллиона копий.

Список композиций 

 Используемые семплы
"A Word Witchya!" — "Distant Lover" by Marvin Gaye
"Press Play" — "Voyage to Atlantis" by The Isley Brothers
"Cool" — The Time: "Cool"
"Sets Up" — "Hola' Hovito" by Jay-Z
"Deez Hollywood Nights" — "Hollywood Knights" by Brooklyn Dreams
"My Medicine" — "Jack Be Nimble by Traditional Folk
"Those Girls" — "Too Much Heaven" by The Bee Gees
"One Chance (Make it Good)" — "Make It Good" by Prince Philip Mitchell
"Why Did You Leave Me" — "Celtic Rain" by Mike Oldfield
"Can't Say Goodbye" — "The Way It Is" by Bruce Hornsby

Музыканты 
Список персонала подтверждён на Allmusic.

 J. Black - бэк-вокал
 Mike Bozzi - помощь с мастерингом
 Chuck Brungardt - инженер
 Ted Chung - A&R
 Marcus Coleman - продюсер
 Erik "Baby Jesus" Coomes - бас-гитара
 Aaron Dahl - ассистент инженера
 Scoop DeVille - продюсер
 Larrance Dopson  - клавишник
 Scott Elgin - инженер
 Ron Fair - аранжировщик
 Whitey Ford - продюсер
 Jamie Foxx - вокал
 Tasha Hayward - парикмахер-стилист
 Mike Hogue - помощник инженера
 Erika Jerry - бэк-вокал
 Kurupt - вокал
 Trevor Lawrence Jr. - барабаны
 Andrew Mezzi - помощник миксовщика
 Mistah F.A.B. - вокал
 Peter Mokran - миксовщик
 Richard Niles - инженер
 Neil Pogue - миксовщик
 Omar Reyna - инженер
 Rick Rock - продюсер
 April Roomet - стилист
 Raphael Saadiq - бас, гитара, орган Хаммонда, продюсер, вокал
 Fareed Salamah - ассистент
 Alexis Seton - помощник миксовщика
 Snoop Dogg - главный артист, продюсер, бэк-вокал
 Corey Stocker - инженер
 James Tanksley - ассистент инженера
 John Tanksley - инженер
 Too Short - вокал
 Javier Valverde - ассистент
 Franklin Rivers Vasquez - инженер
 Liam Ward - дизайн расположения
 Kamasi Washington - саксофон
 Marlon Williams - гитара
 Meelah Williams - бэк-вокал
 Charlie Wilson - вокал
 Dave Young Orchestra - вокал

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты на конец года

История релиза

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы Geffen Records